Borrowby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Borrowby, Hambleton, ort i North Yorkshire, England, 
 Borrowby, Scarborough, ort i North Yorkshire, England,